Thecturota är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Casey 1893. Thecturota ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Thecturota